

Geografia

Austria 
 Aschbach-Markt – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Aspang-Markt – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Markt – quartiere di Dornbirn, città nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)
 Markt – frazione di Schwarzau im Gebirge, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Markt Allhau – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Markt Hartmannsdorf – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Markt Neuhodis – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Markt Piesting – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Markt Sankt Martin – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Germania 
 Markt – ex comune ora frazione di Biberbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Markt Berolzheim – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Markt Bibart – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Markt Einersheim – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Markt Erlbach – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Markt Indersdorf – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Markt Nordheim – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Markt Rettenbach – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Markt Schwaben – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Markt Taschendorf – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Markt Wald – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Urbanistica 
 Markt – Piazza del Mercato in olandese e in tedesco
 Rathausmarkt – Amburgo
 Nieuwmarkt – Amsterdam
 Grote Markt – Anversa
 Markt – Bruges
 Grote Markt – Bruxelles
 Markt – Lipsia
 Markt – Magonza
 Prinzipalmarkt – Münster
 Alter Markt – Potsdam
 Marktgemeinde – comune mercato in tedesco